Magnum opus ():
 Magnum opus в науке или искусстве — лучшая, наиболее успешная работа учёного, писателя, художника или композитора:
 «Magnum opus musicum» — собрание сочинений франко-фламандского композитора Орландо ди Лассо (Мюнхен, 1604);
 «Magnum Opus» — альбом шведского гитариста-виртуоза Ингви Мальмстина (1995).
 Magnum opus в алхимии — процесс получения философского камня, а также достижение просветлённого сознания, слияния духа и материи.

См. также